Towner peut désigner :
 Ralph Towner, un guitariste,
aux États-Unis :
 Towner, une localité du Colorado,
 Towner, une localité du Dakota du Nord,
 Comté de Towner